SMS „Cormoran” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od ptaka – kormorana:
 SMS „Cormoran” – krążownik lekki typu Bussard z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Cormoran” – krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 SMS „Kormoran” – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich